Carlo Sonego – ex giavellottista italiano
 Lodovico Sonego – politico italiano
 Lorenzo Sonego – tennista italiano
 Rodolfo Sonego – sceneggiatore italiano